Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2018 vond plaats van maandag 26 februari tot en met zaterdag 3 maart 2018 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de achttiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2018. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, de Amerikaanse Sloane Stephens, bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Stefanie Vögele.

De als zevende geplaatste titelverdedigster, Lesja Tsoerenko uit Oekraïne, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Zwitserse Stefanie Vögele in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Tsoerenko wist voor de tweede keer het toernooi van Acapulco op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2018. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus had zich via het kwalificatietoernooi een plaats in de hoofdtabel weten te veroveren – daar bereikte zij de tweede ronde, waarin zij niet opgewassen was tegen het eerste reekshoofd, Sloane Stephens.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Darija Jurak en Anastasia Rodionova had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Jurak speelde samen met Pauline Parmentier – zij strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Anna Smith en Renata Voráčová, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Tatjana Maria en Heather Watson won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste Amerikaanse koppel Kaitlyn Christian en Sabrina Santamaria in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Duitse Maria had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Britse Watson drie.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Dalila Jakupović uit Slovenië – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Acapulco 2018
Acapulco